Australia:
 Stapleton – miejscowość na obszarze Terytorium Północnego
 Stapleton – wyspa w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Stapleton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Jefferson
 Stapleton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Logan
Gminy w USA:
 Stapleton (ang. Stapleton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
W Wielkiej Brytanii:
 Stapleton – miejscowość w hrabstwie Bristol (Anglia)
 Stapleton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Stapleton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Stapleton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Stapleton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Stapleton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Stapleton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Stapleton – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)